Kocham wszystkie kobiety – film niemiecki z 1935 roku
 Kocham wszystkie kobiety – film francuski z 1935 roku